K74 ou K.74 peut faire référence à :
 Fibrose du foie et cirrhose, d'après la classification internationale des maladies ;
 Symphonie nº 10 (K.74), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 74, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres